TRC puede referirse a:
 Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, animé.
 Tubo de rayos catódicos, una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos.
 Aeropuerto de Río Cuarto, por su código FAA.
 Tigre Rugby Club, un club de rugby y hockey sobre césped en Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina.